Фрэнсис Скотт, 2-й герцог Баклю () (11 января 1695 года — 22 апреля 1751 года) — шотландский дворянин, кавалер ордена Чертополоха, великий мастер Первой великой ложи Англии.

Происхождение 
Френсис был старшим сыном Джеймса Скотта, графа Далкейта (1674—1705), и леди Генриетты Хайд (1677—1730), дочери Лоуренса Хайда, первого граф Рочестера. Он был крещён 20 января 1695 году в церкви Св. Якова в Вестминстере.

После смерти отца 14 марта 1705 года он получил титул графа Далкейта, пока он не унаследовал герцогство Баклю, 6 февраля 1732 году, в связи со смертью его бабушки, которая была герцогиней Баклю. В то же время, кроме титула пэр Шотландии, он именовался и другими титулами, такими как: граф Далкейта, барон Скотт из Уитчестера и Эскдейла.

Его дед, герцог Монмут был старшим внебрачным сыном Карла II, который поднял восстание при восшествии Якова II на английский престол, за что и был позже обезглавлен. Отец Френсиса Скотта был лишён титула герцога Монмута, но сохранил графский титул Далкейта в Шотландии. В 1743 году Палата лордов приняла законопроект о восстановлении герцога Баклю как английского пэра, с титулами второго графа Донкастера, а также второго барона Скотта из Тиндалла, (22 марта 1743 года).

Карьера 
В юности Френсис учился в Итонском колледже. На протяжении всей своей взрослой жизни он связывал себя с образовательными учреждениями. Он был масоном, членом Первой великой ложи Англии, в период, когда научные интересы занимали видное место в его деятельности.

С 24 июня 1723 года по 24 июня 1724 года занимал должность великого мастера Первой великой ложи Англии. Он был принят в члены Королевского общества 12 марта 1724 года. Также, он был тесно связан с «Обществом джентльменов Спелдинга» — ученого общества антикваров, и он был первым покровителем офиса этой организации, который был открыт в 1734 году. 18 апреля 1745 года он был награждён почетной степенью доктора гражданского права в Оксфордском университете.

Его деятельность при дворе Георга I была достаточно заметной, за что он был удостоен чести быть принятым в рыцарский орден Чертополоха, 2 февраля 1725 года. В 1734 году он вошёл в Палату лордов, когда он был избран представителем шотландских пэров. В 1740 и 1741 годах он подписал протест, в котором предлагалось удаление от должности сэра Роберта Уолпола. Из-за чего Баклю потерял поддержку администрации на выборах шотландских пэров. Вследствие чего, он не был переизбран в 1741 году. Но, тем не менее, он вернулся в Палату лордов в 1743 году, когда стал графом Донкастера.

Личная жизнь 
Он женился на леди Джейн Дуглас (24 мая 1701 — 31 августа 1729), дочери Джеймса Дугласа, 2-го герцога Куинсберри и Мэри Бойл, 5 апреля 1720 года. У них было два сына и три дочери. Леди Джейн умерла в 1729 году и была похоронена в замке Далкейт. Во второй раз он женился на Элис Пауэлл (? — 31 декабря 1765), дочери Джозефа Пауэлла, 4 сентября 1744 года, в лондонской часовне Св. Георгия. Оба его сына умерли, поэтому титул унаследовал его внук Генри Скотт, 3-й герцог Баклю.

Он владел несколькими имениями в Шотландии и Англии. К ним относятся, в Шотландии; дворец Далкейт и дом Баухилл. В Англии у него были поместья в Спелдинге, в Линкольншире, и в Беркшире, в Лэнгли, а также дворец в Хёрли.

Фрэнсис Скотт скончался и был похоронен 26 апреля 1751 года в часовне Итонского колледжа.

Титулатура 
 2-й герцог Баклю (с 6 февраля 1732)
 2-й лорд Скотт из Уитчестера и Эскдейла (с 6 февраля 1732)
 2-й граф Далкейт (с 6 февраля 1732)
 6-й лорд Скотт из Баклю (с 6 февраля 1732)
 5-й граф Баклю (с 6 февраля 1732)
 2-й граф Донкастер, Йоркшир (с 22 марта 1743)
 2-й барон Скотт из Тиндейла, Нортумберленд (с 22 марта 1743).

См. также 
 Герцог Баклю

Литература 
 Doyle, James William Edmund. The Official Baronage of England, Showing the Succession, Dignities, and Offices of Every Peer from 1066 to 1885, with Sixteen Hundred Illustrations. (p. 602) London: Longmans, Green, 1886.

Примечания 

Великие мастера ПВЛА
Выпускники Итона
02